Jacques Cartier — explorador francês
Estreito de Jacques Cartier
 Estação Jacques Cartier — estação do Metro de Rennes

Desambiguações de antropônimos
Desambiguação